bł. Cecylia Cesarini (zm. 1290) – włoska dominikanka
 bł. Cecylia Eusepi (1910–1928) – włoska tercjarka
 bł. Cecylia Butsi (1924–1940) – tajska męczennica

Zobacz też: Święta Cecylia